CACC peut faire référence à :

 Ca2+ activated Cl− channels (canaux chlore activés par le calcium)
 Centre d'art contemporain Chanot
 Centre d'Art Contemporain de Châteauvert Digne-les-Bains
 Centre de l'Art Contemporain Canadien
 Christian Anti-Communism Crusade, fondée par Fred Schwarz
 Combat au corps à corps
 compagnie autonome de chars de combat, unité de l'armée française
 Coupe arabe des clubs champions, compétition de football